Кристоффер Закариассен (; 27 ноября 1994, Сотра, Норвегия) — норвежский футболист, полузащитник клуба «Ференцварош» и сборной Норвегии.

Клубная карьера 
Закариассен начал профессиональную карьеру в клубе «Нест-Сотра» из своего родного города. В 2012 году Кристоффер дебютировал за основной состав во Втором дивизионе Норвегии. В 2014 году Закариассен помог команде подняться в более высокий дивизион. 6 апреля в матче против «Ранхейма» он дебютировал в Первом дивизионе Норвегии. В 2016 году клуб вновь вылетел во Второй дивизион, но Кристоффер остался в команде. В начале 2017 года Закариассен на правах свободного агента подписал контракт с клубом «Сарпсборг 08». 2 апреля в матче против «Согндала» он дебютировал в Типпелиге. В этом же поединке Кристоффер забил свой первый гол за «Сарпсборг 08». В 2018 году в матчах Лиги Европы против турецкого «Бешикташа» и бельгийского «Генка» он забил по голу.

В 2020 году Закариассен перешёл в «Русенборг». 16 июня в матче против «Кристиансунна» он дебютировал за новый клуб. 5 июля в поединке против «Стабека» Кристоффер забил свой первый гол за «Русенборг». 

Летом 2021 года Закариассен перешёл в венгерский «Ференцварош». Он сыграл свой первый матч за клуб в квалификации Лиги чемпионов против «Жальгириса». 31 июля в матче против «Кишварды» он дебютировал в чемпионате Венгрии.

Международная карьера 
6 июня 2021 года в товарищеском матче против сборной Греции Закариассен дебютировал за сборную Норвегии.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Норвежской футбольной ассоциации

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Сарпсборг 08»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Ференцварош»